Juris Laizāns – ex calciatore lettone
 Oļegs Laizāns – calciatore lettone
 Raimonds Laizāns – ex calciatore lettone